Kolumbet ist der Familienname folgender Personen:

 Leonid Kolumbet (1937–1983), ukrainischer Radrennfahrer
 Mykola Kolumbet (Nikolai Kolumbet; 1933–2012), ukrainischer Radsportler